

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willw“ beginnt.

Willw 



Willwa 
 Willwacher, Thomas (* 1983), deutscher Mathematiker

Willwo 
 Willwohl, Gregor (* 1980), deutscher Radrennfahrer
 Willwohl, Willi (* 1994), deutscher Radrennfahrer
 Willwoll, Alexander (1887–1961), Schweizer Jesuit und Psychologe